Dellow steht für:

 Dellow, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller

Dellow ist der Familienname folgender Personen:

 David Dellow (* 1979), australischer Triathlet
 Ron Dellow (1914–2013), englischer Fußballspieler und -trainer